McCabe ist der Familienname folgender Personen:

 A. R. McCabe (1896–1985), US-amerikanischer Politiker
 Allan McCabe (* 1920), australischer Badmintonspieler
 Andrew McCabe (* 1968), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbeamter
 Anne McCabe, US-amerikanische Filmeditorin

 Bill McCabe (* 1956/1957), irischer Unternehmer
 Bryan McCabe (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Cameron McCabe, Pseudonym von Ernst Bornemann (1915–1995), deutscher Anthropologe, Psychoanalytiker und Filmemacher
 Ceili McCabe (* 2001), kanadische Hindernisläuferin
 Conlin McCabe (* 1990), kanadischer Ruderer
 Deric McCabe (* 2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward McCabe (1816–1885), irischer Geistlicher, Erzbischof von Dublin
 Eugene McCabe (1930–2020), irischer Autor
 Frank McCabe (1927–2021), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gary McCabe (* 1988), irischer Fußballspieler
 Jake McCabe (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 James McCabe (* 2003), australischer Tennisspieler
 John McCabe (1939–2015), britischer Komponist und Pianist
 Joseph McCabe (1867–1955), britischer Schriftsteller
 Katie McCabe (* 1995), irische Fußballspielerin
 Laura McCabe (* 1966), US-amerikanische Skilangläuferin
 M. M. McCabe (Mary Margaret Anne McCabe; * 1948), britische Philosophin und Philosophiehistorikerin
 Martha McCabe (* 1989), kanadische Schwimmerin
 Nick McCabe (* 1971), britischer Musiker
 Novie McCabe (* 2001), US-amerikanische Skilangläuferin

 Patrick McCabe (auch Pat McCabe; * 1955), irischer Schriftsteller
 PJ McCabe (* 1987), US-amerikanischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Richard McCabe (* 1960), britischer Schauspieler

 Tom McCabe (1954–2015), schottischer Politiker

McCabe steht für:
 McCabe (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 McCabe-Metrik, Software-Metrik
 McCabe & Mrs. Miller, Film von Robert Altman (1971)
 McCabe’s Guitar Shop, Gitarrenladen und Auftrittsort in Santa Monica, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Jake und McCabe – Durch dick und dünn, US-amerikanische Fernsehserie (1987 bis 1992)
 Brian MacCabe (1914–1992), britischer Leichtathlet